Clathromangelia interfossa är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Clathromangelia interfossa ingår i släktet Clathromangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
interfossa